28-й выпуск  Гран-при Крикельона — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 4 марта 2023 года в рамках Европейского тура UCI 2023. Победу одержал австралийский гонщик Сэм Уэлсфорд.

Участники 
В гонке приняли участие 21 команда: 5 команд категории UCI WorldTeam, 9 проконтинентальных команд и 7 континентальных. До финиша доехали 125 спортсменов.

Ход гонки 
Рельеф трассы был почти равнинным, с холмами при максимальном градиенте 6 %. В процессе гонки сформировался отрыв дня, но за 20 километров до финиша пелотон его догнал. Таким образом, до финиша добралась большая группа гонщиков, где развернулась основная борьба за победу. Здесь сильнейшим стал Сэм Уэлсфорд.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Гран-при Крикельона 2023 на FirstCycling
 
 
 
 

2023 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2023 году
Март 2023 года